El nombre de Colegio del Salvador se puede referir a:
 Colegio del Salvador (Zaragoza), centro de los jesuitas en Zaragoza.
 Colegio del Salvador (Buenos Aires), centro de los jesuitas en Buenos Aires.